Il existe plusieurs châteaux de Brassac :
 Le château de Brassac (Ariège) à Brassac ;
 Le château de Brassac de Belfortès à Brassac (Tarn) ;
 Le château de Brassac de Castelnau à Brassac (Tarn) ;
 Le château de Brassac à Brassac (Tarn-et-Garonne).